Uma lista das montanhas com mais de 4000 metros de altitude nos Andes, na América do Sul.

Andes
Andes